|-
| 16801 Петршинпраґенсіс (Petrinpragensis)||||23 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 16802 Райнер (Rainer)||||25 вересня 1997||Лінц||Е. Мейєр
|-
| (16803) 1997 SU10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 16804 Боніні (Bonini)||||27 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (16805) 1997 SE16||||27 вересня 1997||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (16806) 1997 SB34||||17 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 16807 Терасако (Terasako)||||12 жовтня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (16808) 1997 TV26||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| 16809 Ґалапаґос (Galapagos)||1997 US||21 жовтня 1997||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| 16810 Павелалександров (Pavelaleksandrov)||||25 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (16811) 1997 UP3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16812) 1997 UQ3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16813) 1997 UT6||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (16814) 1997 UY8||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16815) 1997 UA9||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16816) 1997 UF9||||29 жовтня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16817 Ондерлічка (Onderlicka)||||30 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (16818) 1997 UL24||||28 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16819) 1997 VW||1997 VW||1 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16820) 1997 VA3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (16821) 1997 VZ4||||5 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (16822) 1997 VA5||||5 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (16823) 1997 VE6||||9 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16824) 1997 VA8||||6 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16825) 1997 VC8||||6 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 16826 Daisuke||||19 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (16827) 1997 WD2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16828) 1997 WR2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16829) 1997 WG7||||24 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (16830) 1997 WQ7||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (16831) 1997 WM21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16832) 1997 WR21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16833) 1997 WX21||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16834) 1997 WU22||||30 листопада 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16835) 1997 WT34||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16836) 1997 WG36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16837) 1997 WM39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16838) 1997 WT39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16839) 1997 WT41||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16840) 1997 WT44||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16841) 1997 WY49||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16842) 1997 XS3||||3 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (16843) 1997 XX3||||4 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (16844) 1997 XY3||||4 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (16845) 1997 XA9||||7 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (16846) 1997 XA10||||5 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 16847 Санполоамошано (Sanpoloamosciano)||||8 грудня 1997||Обсерваторія Сан-Поло-А-Мошано||Массиміліяно Мануччі,Ніко Монтіджіані
|-
| (16848) 1997 XN12||||4 грудня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16849) 1997 YV||1997 YV||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16850) 1997 YS1||||20 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16851) 1997 YU1||||21 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 16852 Нуреддуна (Nuredduna)||||21 грудня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| 16853 Masafumi||||21 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (16854) 1997 YL3||||20 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16855) 1997 YN7||||27 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 16856 Банах (Banach)||||28 грудня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 16857 Ґудалл (Goodall)||||25 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16858) 1997 YG10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16859) 1997 YJ10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16860) 1997 YT10||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 16861 Ліповецький (Lipovetsky)||||27 грудня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (16862) 1997 YM14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16863) 1997 YJ16||||31 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (16864) 1998 AL||1998 AL||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16865) 1998 AQ||1998 AQ||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16866) 1998 AR||1998 AR||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16867) 1998 AX||1998 AX||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16868) 1998 AK8||||9 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 16869 Kosinar||||10 січня 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (16870) 1998 BB||1998 BB||16 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16871) 1998 BD||1998 BD||16 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16872) 1998 BZ||1998 BZ||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16873) 1998 BO1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 16874 Куртваль (Kurtwahl)||||20 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16875) 1998 BD4||||20 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (16876) 1998 BV6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16877) 1998 BW6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 16878 Томбіклер (Tombickler)||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 16879 Кампаї (Campai)||||24 січня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (16880) 1998 BW11||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16881) 1998 BH12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16882) 1998 BO13||||24 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16883) 1998 BA20||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (16884) 1998 BL25||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16885) 1998 BX25||||25 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (16886) 1998 BC26||||29 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 16887 Блуке (Blouke)||||28 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 16888 Майклбарбер (Michaelbarber)||||29 січня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (16889) 1998 BD27||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (16890) 1998 BJ33||||29 січня 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (16891) 1998 BQ45||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 16892 Вессьєр (Vaissiere)||||17 лютого 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (16893) 1998 DS3||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16894) 1998 DP9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16895) 1998 DQ9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16896) 1998 DS9||||20 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16897) 1998 DH10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16898) 1998 DJ10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16899) 1998 DK10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 16900 Лозер (Lozere)||||27 лютого 1998||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|}

16800